Alexander Yevgenyevich Bukharov - em russo, Александр Евгеньевич Бухаров - (Naberejnye Chelny, 12 de março de 1985) é um futebolista russo que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Rubin Kazan.

Carreira

Rubin Kazan 
Alexander Yevgenyevich Bukharov se transferiu para o Rubin Kazan, em 2018.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do FC Rubin Kazan
Futebolistas do Zenit São Petersburgo
Futebolistas do Futbolniy Klub Anji
Futebolistas do FC Rostov
Jogadores da Seleção Russa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2017